Овај чланак садржи податке о наступима фудбалског клуба Раднички Ниш у европским такмичењима.

Збирни европски резултати 
Стање на дан 28. јул 2022.

Резултати по сезонама

1960—1970.

1970—1980.

1980—1990.

1990—2000.

2010—2020.

2020—данас

Напомене

Референце 

Европа
Раднички Ниш